Wyręba peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Wyręba est un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Wyręba est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wyręba est un village de la voïvodie de Łódź
 Wyręba est un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie